Мира́билис я́рко-кра́сный () — вид цветковых растений рода  семейства .

Ботаническое описание 

Травянистое растение, цветущее весной ярко-красными цветками, распускающимися ночью.

Распространение и местообитание 
Обитает на юго-западе США и северо-западе Мексики. Произрастает вблизи водоёмов, на равнинах, каменистых склонах.

Синонимика

Примечания

Литература 
 Mojave Desert Wildflowers, Jon Mark Stewart, 1998, pg. 116

Ссылки 
 Jepson Manual Treatment
 USDA Plants Profile
 Flora of North America
 Фотографии

Никтагиновые
Флора Северной Америки